ФК Том () је руски фудбалски клуб из Томска, који се такмичи у Националној лиги Русије. Своје утакмице игра на стадиону Труд са капацитетом од 10.028 места. Стадион је отворен 1. јула 1929. године.

Историја 

Клуб је основан 1957. године и од оснивања до данас често је мењао име:
 Буревестник (-{Буревестник}-) (1957)
 Томич (-{Томич}-) (1958, 1961—1963)
 Сибелелектромотор (-{Сибэлектромотор}-) (1959—1960)
 Торпедо (-{Торпедо}-) (1964—1967, 1974—1978)
 Томлес (-{Томлес}-) (1968—1973)
 Манометр (-{Манометр}-) (1979—1987)
 Том (-{Томь}-) (од 1988)

Статистика наступа у првенствима Русије

Пласман у Премијер лиги од 1992. 
Стање после сезоне 2017/18.

Клупски рекорди 
 Највећа победа ФК Динамо Јакутск 9:1 (1995), ФК Сахалин Холмск 8:0 (1993) и ФК Спартак Наљчик 8:0 (1998)
 Највећи пораз ФК Динамо Барнаул 0:7 (1962)
 Најбољи стрелац Виктор Сабељев 83 гола на 287 мечева (1989—2004)
 Најбољи стрелац сезоне Руслан Ахиџак 18 голова на 21 мечу (1994), Денис Кисељов 18 голова на 24 меча.

Види још 
 ФК Том сезона 2008.

Спољашње везе 
 Званични сајт

Т
ФК Том